Грызлово — название населённых пунктов в России:
 Грызлово — село в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Грызлово — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Грызлово — деревня в Ясногорском районе Тульской области.